Eclipse Platform — основний, базовий проект Eclipse, являє собою кілька Java-фреймворків, і підтримку підключення плагінів.

Розбитий на такі суб-проекти:
 Ant — Eclipse/Ant integration
 Core	— Platform runtime and resource management
 CVS	— Platform CVS Integration
 Debug 	— Generic execution debug framework
 Releng 	— Release Engineering
 Search 	— Integrated search facility
 SWT — Standard Widget Toolkit
 Team/Compare 	— Generic Team and Compare support frameworks
 Text 	— Text editor framework
 User Assistance — Help system, initial user experience, cheat sheets etc.
 UI 	— Platform user interface
 Update — Dynamic Update/Install/Field Service
 WebDAV''' 	— WebDAV integration

На основі Eclipse platform будуються Eclipse RCP-додатки. Найвідоміші — Eclipse-IDE для Java, Eclipse-CDT для C/C++.

Посилання 
 eclipse.org/platform/ 

Eclipse